Грамматика древнеанглийского языка довольно сильно отличается от грамматики современного английского языка. Будучи одним из древних германских языков, древнеанглийский имеет морфологическую систему, которая аналогична прагерманской, сохранив многие из изменений, которые были распространены в праиндоевропейском языке, а также характерные элементы германской грамматики, например, умлаут.

Среди живых языков, морфология древнеанглийского языка ближе всего к современному исландскому языку, который является одним из самых консервативных германских языков; в меньшей степени древнеанглийский похож на современный немецкий язык.

В древнеанглийском языке существительные, местоимения, прилагательные и определения имели пять падежей (именительный, винительный, родительный, дательный и творительный), два грамматических числа (единственное и множественное) и три грамматических рода (мужской, женский и средний род). Первое и второе лица личных местоимений имели двойственные формы для обращения к двум людям, также имели обычные формы единственного и множественного числа. Варианты в творительном падеже было довольно редки и существовали только в мужском и среднем роде единственного числа. Они часто заменялись дательным падежом. Прилагательные, местоимения и (иногда) причастия согласовывались с предшествующими существительными в числе и поле. Глаголы согласовывались в лице и числе.

В древнеанглийском языке существовала сложная система склонений с большим разнообразием окончаний. Глаголы имели девять основных спряжений (семь сильных и два слабых), все с многочисленными подтипами, а также несколько прочих спряжений и несколько неправильных глаголов. Главное отличие древнеанглийского от других древних индоевропейских языков, таких как латынь, было то, что глаголы имели сопряжения в только двух временах (против шести в латыни).

Грамматический род существительного не обязательно соответствовал истинному полу, даже для существительных, относящийся к людям. Например, слово sēo sunne (солнце) было женского рода, слово se mōna (луна) было мужского рода, и þæt wīf «женщина/жена» было среднего рода.

Морфология

Глаголы 
Глаголы в древнеанглийском языке разделялись на сильные и слабые глаголы. В сильных глаголах важными были комбинаторные изменения, которым подверглись гласные в разных позициях. Слабые глаголы были производными от других слов при помощи суффикса.

Главное различие между этими двумя типами глаголов состояло в том, что слабые глаголы, в отличие от сильных, использовали в прошедшем времени дентальный суффикс (-d-, -t-, -ð- и др.): слабый глагол deman (судить) в прошедшем времени — dem-d-e— , а сильный глагол helpan (помогать) в прошедшем времени — healp.

Сильные глаголы 
Разделение сильных глаголов на классы проводится по их различиям в чередовании корневого гласного. В древнеанглийском было семь основных классов сильных глаголов; каждый класс имел свои особенности: 
 ī + одна согласная. 1-й класс образуются либо от существительного, либо от других глаголов. У правильных глаголов 1 класса корневой гласный во всех формах подвергся nepeгласовке под влиянием элемента -i в суффиксе. В 1-м классе было 11 неправильных глаголов.
 ēo или ū + одна согласная.
 Значение и форму суффикса трудно вычленить: -ai- или -ē-. Глаголы, имеющие после чередующегося гласного h или Ʒ + согласный.
 е + согласная (обычно l или r,, плюс глагол brecan 'сломать'). В 4 классе имеются специфические глаголы с особой фонетикой.
 е + согласная. 
 а + согласная. В древнеанглийском языке 6 класс распался на два варианта: вариант с 'а' в основе настоящего времени и вариант с 'е' и удвоенным согласным в основе настоящего времени.
 Всегда корневое слово (либо долгое гласное или короткое + два согласных). Включает в себя глаголы, которые ранее образовывали прошедшее время с помощью частичного удвоения корня (haitan называть — haihait назвал).

Легкие корни глагола состояли из короткого гласного с последующим однократным согласным, в то время как все остальные были тяжелые.

Третий класс глаголов разделялся на пять подклассов:
 е + две согласных (кроме слов, начинающихся с L).
 eo + r или h + другая согласная.
 e + l + другая согласная.
 g, c, или sc + ie + две согласных.
 i + nasal + еще одна согласная.

Слабые глаголы 
Слабых глаголов образуется путем добавления альвеолярного (t или d) окончания к основе в прошлом времени. Примеры: love, loved and look, looked.

В слабых глаголах было 3 основных класса, в готском был специфический четвертый. Классификация слабых глаголов производилась на основе различий в основообразующем суффиксе.

Претеритно-презентные глаголы 
В претерито-презентных глаголах формы настоящего времени по происхождению являются формами прошедшего времени . Указанные формы образованы по образцу сильного прошедшего. В древнеанглийском у претерито-презентных глаголов были также формы прошедшего времени, однако они, как и все неличные формы, были новообразованиями.

Современные глаголы can, may, shall и др. относятся к единственному числу настоящего времени. Глаголы ought и must восходят к прошедшему времени, то есть являются дважды претерито-презентными.

Неправильные глаголы 
Существует группа из четырех глаголов, которые являются неправильными: «want» (современное «will»), «do», «go» и «be». Это наиболее часто используемые глаголы в языке.

Спряжения глаголов 'to do' gān 'to go', willan 'to want' в настоящем времени.

Глагол 'to be' имел три разные формы:

Существительные 
Существительное в древнеанглийском языке имело пять падежей: именительный, винительный, дательный, родительный и остатки творительного
.

Кроме того, существительные имели разные окончания в зависимости от того, является ли существительное в единственном числе (например, hring «одно кольцо») или множественном числе (например, hringas «много колец»).

Существительные также подразделяются на грамматические рода — мужской, женский и средний род. Мужского и средний рода слов различаются окончаниями, а женский род имеют собственное подмножество окончаний.

Кроме того, древнеанглийские существительные делятся на сильные или слабые. Слабые существительные имеют свои окончания. В общем, слабые существительные являются менее сложными, чем сильные существительные, поскольку они начали терять свою систему склонений.

Сильные существительные 
Пример падежные окончаний для каждого пола у сильных существительных:

Наряду с сильным и слабым склонением имен существительных в древнеанглийском языке существовало корневое склонение в существительных мужского и женского родов. Количество слов, относящихся к этому склонению, невелико, но многие из них сохранились в современном языке и составляют в настоящее время особую группу существительных с изменением корневого гласного в формах множественного числа (man-men, goose-geese, mouse— mice и т. д.).

Прилагательные 
Прилагательные в древнеанглийском языке склоняются также, как и категории, как существительные: пять падежей (именительный, винительный, родительный, дательный и творительный), три рода (мужской, женский, средний род) и два числа (в единственном числе, множественное число). Кроме того, в древнеанглийском языке различалось два типа склонения прилагательных:
сильное (неопределенное) и слабое (определенное):

Для '-u / -' форм выше, различие такое же, как для сильных существительных.

Слабое склонение прилагательных аналогично склонению существительных с основами на -n, кроме формы родительного падежа множественного числа, в которой прилагательные имеют окончание -ra (из сильного склонения), вместо -еnа или -nа.

Для образования форм степеней сравнения прилагательных использовались суффиксы: сравнительную степень характеризовал суффикс -r-, превосходную st- (betst). Кроме того, в форме превосходной степени перед суффиксом обычно ставилась соединительная гласная, которая выступала в двух вариантах: варианте -е- и варианте -о-.

Числительные 
В древнеанглийском языке названия чисел от 1 до 12 представлены своими корнями. Числа с 13 до 19 образовывали путем сложения оcнов числительных, oбозначающих единицы, и числительного tīen (tyn, tēn), например: fiftīene — 15; eahtatīene — 18; nigontīene — 19 и др.

Порядковые числительные, начиная с четырех, образовывали прибавлением суффикса -þa (если корень количественного числительного оканчивался на гласный или сонорный согласный), и -ta (если корень оканчивался на глухой согласный). При этом конечный -n перед суффиксом-þa выпадал.

Количественные и порядковые числительные изменялись по падежам. Падежные формы количественных числительных совпадали с формами сильного склонения прилагательных, а падежные формы порядковых числительных — с формами слабого склонения прилагательных.

Предлоги 
Предлоги в древнеанглийском, как в современным английским часто употребляются со словами, которые они регулируют, в этом случае они называются послелогами. Кроме того, если объект предлога был в дательном падеже, то предлог мог быть расположен в любом месте в предложении.

В древнеанглийском языке предложение могло быть бесподлежащным (Norðan sniwde — it was snowing in the north) и неопределенно-личным, которое могло строиться с помощью местоимения man. Роль предлогов в этот период сводилась в основном к уточнению значений падежных отношений.

Ниже приведен список предлогов в древнеанглийском языке.

Местоимения 
В древнеанглийском языке были различные классы местоимений: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные и неопределенные. Система склонения различных типов местоимений была неодинаковой.

Личные местоимения имели грамматические категории, сходные с категориями существительного. Все остальные местоимения склонялись подобно существительным, за исключением того, что в отличие от них некоторые местоимения имели пять падежных форм, добавляя форму творительного падежа.

В древнеанглийском местоимения также имели двойственную форму (для разговоров о группах из двух лиц, например «нас двое» или «два»). Несмотря на то, что двойственная форма местоимений редкоиспользовалась в древнеанглийском, она сохранилась и в современном английском языке.

Многие древние формы местоимений имеют аналоги в современном английском языке: например, в родительном падеже ēower стало «your», ūre стало «our», mīn стало «mine». В результате проходившей диссимиляции некоторые формы местоимений не соответствуют их современным эквивалентам. Женское именительное hēo в какое-то время заменялось на женское именительное sēo, уступая «she».

Синтаксис 
Древнеанглийский синтаксис был во многом похож на современный. Главным в синтаксисе являются способы создания предложения и изучение различных образцов предложения. Основные принципы построения предложения в ходе истории английского
языка остались неизменными. Изменения произошли в способах сочетания слов.
 
Основную роль в создании предложения в древнеанглийском принадлежало сказуемому, выраженному личной формой глагола. Подлежащее в древнеанглийском предложении характеризовалось именительным падежом.

В сложно-подчиненных предложениях отсутствовали специальные слова для соединения придаточных предложений.

Порядок слов 
В древнеанглийском языке существовал свободный порядок слов в предложении. Однако под свободным порядком слов понималась возможность лишь небольшого отступления от обычной последовательности. Такой последовательностью была: подлежащее + сказуемое + дополнения + обстоятельства. Определение часто предшествовало определяемому слову. Свобода слов иногда использовалась для выражения направления. Так в предложении Buton on feawum stowura stycce — maelum wlciaS Finnas подлежащее Finnas находится на последнем месте и является словом, которое вводит в предложение новую мысль.

Фонология 
Фонология древнеанглийского языка изучается в основном по письменным источникам. Существует очень большой пласт текстов на древнеанглийском языке, свидетельствующих о фонологических чередованиях довольно точно. По этим материалам делаются определенные выводы о характере древнеанглийской фонологии.

См. также 
 Среднеанглийский язык

Примечания

Литература 
 Смирницкий А. И. Древнеанглийский язык. М. МГУ, Филологический факультет, 1998. ISBN 5-89042-047-X.
 Moore, Samuel, and Thomas A. Knott. The Elements of Old English. 1919. Ed. James R. Hulbert. 10th ed. Ann Arbor, Michigan: George Wahr Publishing Co., 1958.
 The Magic Sheet, one page color PDF summarizing Old English declension, from Peter S. Baker, inspired by Moore and Marckwardt’s 1951 Historical Outlines of English Sounds and Inflections
 J. Bosworth & T.N. Toller, An Anglo-Saxon dictionary: Germanic Lexicon Project
 Brunner, Karl (1965). Altenglische Grammatik (nach der angelsächsischen Grammatik von Eduard Sievers neubearbeitet) (3rd ed.). Tübingen: Max Niemeyer.
 Campbell, A. (1959). Old English Grammar. Oxford: Clarendon Press.
 Mitchell, Bruce & Robinson, Fred (2001) A Guide to Old English; 6th ed. Oxford: Blackwell Publishing ISBN 0-631-22636-2
 Quirk, Randolph; & Wrenn, C. L. (1957). An Old English Grammar (2nd ed.) London: Methuen.

Грамматики отдельных языков
Древнеанглийский язык